Euthymius ist der Name verschiedener Heiliger:

 Euthymius von Melitene (auch Euthymios der Große; 377–473), einer der Väter des orthodoxen Mönchtums
 Euthymius der Georgier (auch der Jüngere; auch Euthymius At(h)onita(s), von Iberon, von Iviron; * 955 oder 963, † 1028), Abt des georgischen Klosters Iviron auf dem Berg Athos, als Übersetzer wichtiger Vermittler zwischen griechischer und georgischer Kultur
 Euthymius I. Synkellos (Patriarch von Konstantinopel 907–912)

sowie
 Euthymius I., Erzbischof von Nowgorod und Pskow (1423–1429)
 Euthymius II., Erzbischof von Nowgorod und Pskow (1429–1458)

auch
 Ekwtime Taqaischwili (Euthymius der Rechtschaffene; 1863–1953), georgischer Historiker, Archäologe und Politiker

Siehe auch:
 Euthymios
 Euphemius